Cassanesi – abitanti di Cassano (Albese con Cassano)
Cassanesi – abitanti di Cassano Irpino
Cassanesi – abitanti di Cassano Magnago
Cassanesi – abitanti di Cassano Spinola
Cassanesi – abitanti di Cassano Valcuvia
Cassanesi – abitanti di Cassano all'Ionio
Cassanesi – abitanti di Cassano d'Adda
Cassanesi – abitanti di Cassano delle Murge
Cassanesi – abitanti di Casso
Cassanesi – abitanti di Erto e Casso
Cassanesi – abitanti di Montegrosso (Francia)